Mistrzostwa Świata Weteranów w Skokach Narciarskich 1996 – siódma edycja mistrzostw świata weteranów w skokach narciarskich, rozegrana w dniach 22–24 lutego 1996 roku w Steamboat Springs.

Medaliści

Statystyka

Uwagi

Bibliografia 
 

1996